Afing steht für:

 Afing (Gemeinde Neidling), Katastralgemeinde in der Gemeinde Neidling, Niederösterreich, Österreich
 Afing (Jenesien), Fraktion der Gemeinde Jenesien, Südtirol, Italien
 Burgruine Afing, Burgruine in der Nähe von Afing bei Jenesien, Südtirol

Siehe auch:
 Affing